Ву́лиця Гімнази́чна — назва вулиць у деяких містах колишньої Російської імперії.

Сучасні назви 
 Вулиця Гімназична — вулиця у місті Одеса.
 Вулиця Гімназична — вулиця у місті Прилуки.
 Вулиця Гімназична — вулиця у місті Херсон.

Колишні назви

Вулиця Гімназична — колишня назва вулиці Толе бі у місті Алма-Ата.

Вулиця Гімназична — колишня назва вулиці Міллера у місті Владикавказ.
 Вулиця Гімназична — колишня назва вулиці Червоної у місті Краснодар.
 Вулиця Гімназична — колишня назва вулиці Жовтневої у місті Таганрог.
 Вулиця Гімназична — колишня назва вулиці Комунальної у місті Тамбов.

Вулиця Гімназична — колишня назва вулиці Леонтовича у місті Київ.
 Вулиця Гімназична — колишня назва вулиці Пилипа Орлика у місті Київ.
 Вулиця Гімназична — колишня назва вулиці Андрія Гурічева у місті Новомиргород.
 Вулиця Гімназична — колишня назва вулиці Дерибасівської у місті Одеса.

Див. також 
 Гімназична площа
 Гімназична набережна
 Гімназичний узвіз

Вулиці